Сторден (город, Миннесота) — город в округе Коттонвуд, штат Миннесота, США. 
 Сторден (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Коттонвуд, Миннесота, США.